Junior-VM i håndbold 1979 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1979 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1979 (kvinder)